Als Kabinett Vogel werden mehrere von Bernhard Vogel geführte Kabinette auf Landesebene bezeichnet:

 in Rheinland-Pfalz:
 das erste Kabinett Vogels in Rheinland-Pfalz von 1976 bis 1979, siehe Kabinett Vogel I (Rheinland-Pfalz)
 das zweite Kabinett Vogels in Rheinland-Pfalz von 1979 bis 1983, siehe Kabinett Vogel II (Rheinland-Pfalz)
 das dritte Kabinett Vogels in Rheinland-Pfalz von 1983 bis 1987, siehe Kabinett Vogel III (Rheinland-Pfalz)
 das vierte Kabinett Vogels in Rheinland-Pfalz von 1987 bis 1988, siehe Kabinett Vogel IV (Rheinland-Pfalz)

 in Thüringen:
 das erste Kabinett Vogels in Thüringen von 1992 bis 1994, siehe Kabinett Vogel I (Thüringen)
 das zweite Kabinett Vogels in Thüringen von 1994 bis 1999, siehe Kabinett Vogel II (Thüringen)
 das dritte Kabinett Vogels in Thüringen von 1999 bis 2003, siehe Kabinett Vogel III (Thüringen)